Иванов може бити:

 
 Иванов (филм)

Види још 

 Иванова, вишезначна одредница
 , презиме